Altmann může být:
 Altmann (hora), hora ve Švýcarsku (2436 m)
 Altmann (příjmení)

Altmann je také jméno dvou osob, žijících ve středověku:
 Altmann (opat) († 1112 nebo 1114)
 Altman z Pasova, německy Altmann von Passau (≈1015–1091), německý biskup

Altmann je také jméno společností:
 ARS Altmann
 Altmann Kraftfahrzeug-Werke, zaniklý výrobce parních automobilů